Schottenmeister steht für:
 Meister des Wiener Schottenaltars, ein spätgotischer Maler, der einen Hochaltar für das Schottenstift in Wien schuf
 einen spätgotischen Maler, benannt nach seinem Werk in der Liebfrauenkirche von Schotten, Hessen, siehe Liebfrauenkirche (Schotten)
 den 4. Grad der Struktur der in einer Freimaurer-Großloge, siehe Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“